Ниже представлена дискография The Sound of Arrows, электронного музыкального коллектива из Швеции.

Интернет-издания 
 Nova (II Figures Remix) (29 марта 2011)
 Nova (Esben & The Witch Remix) (10 апреля 2011)
 Dark Sun (19 апреля 2011)

Видеоклипы

Мини-альбомы

Синглы

Саундтреки 
 Песня «M.A.G.I.C.» была использована в рекламном ролике для автомобиля Mitsubishi Outlander компании Mitsubishi Motors.

Ремиксы 
The Sound of Arrows записали ремиксы на следующие песни:

 Jonathan Johansson — En Hand I Himmelen (2008)
 Club 8 — Jesus, Walk With Me (2008)
 Alphabeat — Hole In My Heart (Polydor Records, Fascination) (2009)
 Jamie Long — Years (2009)
 Lady GaGa — Alejandro (Interscope Records) (2010)
 Natalia Kills — Zombie (Interscope Records)
 Penguin Prison — Animal Animal
 The Naked & Famous — Young Blood
 Lisa Mitchell — Oh Hark
 Nicole Scherzinger — Right There

Ремиксы на песни The Sound of Arrows:

 На сингл The Sound of Arrows Nova ремиксы записали Tiësto, Esben and the Witch

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Soung of Arrows
Sound of Arrows
Sound of Arrows